Het seizoen 1985/86 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had MEP en Breda als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1986/87. 

De Kieviten, DKS, Be Fair en Hilversum degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1985
Hockey in 1986
Overgangsklasse hockey